Андре́й Я́ковлевич Эшпа́й (15 мая 1925, Козьмодемьянск, Марийская АО, РСФСР, СССР — 8 ноября 2015, Москва, Россия) — советский и российский композитор, пианист, педагог, общественный деятель. Народный артист СССР (1981), лауреат Ленинской премии (1986) и Государственной премии СССР (1976). Ветеран Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился в Козьмодемьянске (ныне Республика Марий Эл) в музыкальной семье: отец — композитор, музыковед-фольклорист Яков Эшпай, а мать Валентина Тогаева, сестра композитора Анатолия Тогаева, была знатоком, любительницей и исполнительницей народных песен.

В 1928 году семья переехала в Москву. Первоначально Андрей Эшпай обучался музыке под руководством отца. В 1941 году окончил Детскую музыкальную школу-семилетку имени Гнесиных (класс В. В. Листовой). В эвакуации учился в средней школе № 1 города Мариинского Посада, который считал своей второй родиной и впоследствии часто посещал.

С началом Великой Отечественной войны изъявил желание уйти на фронт добровольцем, однако ему как несовершеннолетнему отказали. В 1943 году поступил в Чкаловское (Оренбургское) пулемётное училище (ныне Оренбургское высшее зенитное ракетное училище), окончил курсы военных переводчиков при Военном институте иностранных языков Красной Армии (ВИИЯКА). С конца 1944 года воевал на 1-м Белорусском фронте. Приказом № 62/н от 07.05.1945 года по 146-й стрелковой дивизии А. Эшпай, военный переводчик 2-го разряда 608-го стрелкового полка 146-й Островской Краснознамённой дивизии 3-й Ударной армии, за полученные при допросе пленных данные, которые дали возможность подавить множество огневых точек, и за личное уничтожение 8 солдат и офицеров противника в боях за Берлин был награждён орденом Красной Звезды.

9 мая 1945 года встретил в Берлине.

После войны учился в Музыкальном училище при Московской консерватории на фортепианном (класс Р. Ю. Чернова) и композиторском (класс Е. И. Месснера) факультетах. В 1953 году окончил Московскую консерваторию по классу композиции у Е. К. Голубева (занимался вначале у Н. Я. Мясковского) и по фортепиано у В. В. Софроницкого. В 1956 году окончил там же аспирантуру (руководитель А. И. Хачатурян).

Выступал как пианист с исполнением своих произведений.

В 1965—1970 годах преподавал композицию в Московской консерватории (профессор).

Председатель жюри многих международных и всероссийских конкурсов, в том числе Международного конкурса им. П. И. Чайковского (конкурс пианистов, 1978, 1986, 1998), Всероссийского конкурса композиторов им. А. П. Петрова (Санкт-Петербург).

С 1960 года — секретарь, в 1973—1979 годах — 1-й секретарь Союза композиторов РСФСР, с 1968 года — секретарь Союза композиторов СССР (член с 1952 года). Президент Российского авторского общества (1996—2001, 2006—2015).

Народный депутат СССР от творческих союзов.

В 2011 году в интервью корреспонденту газеты «Аргументы и факты» так рассказывал об истории написания одной из своих известнейших песен: «„Москвичи“ десять лет спустя после Победы я написал для Марка Бернеса. Мы жили на Большой Бронной в полуподвале. К нам ходили через окно. Вот и он так пришёл. Громко крикнул через подоконник: „Марийцы здесь? (Мой папа — мари, он и его двоюродный брат Палантай — основоположники марийской профессиональной музыки.) Есть слова, нужна музыка!“ Я прочёл текст и был буквально ошеломлён. Поразительное совпадение! Всё, о чём писал незнакомый мне тогда поэт Евгений Винокуров, было у меня в жизни! И сонная Висла, и весенняя сырая земля, и улица — Бронная… Брат Валя, который не вернулся с войны, погиб под Ленинградом. А мама всё ждала и ждала его возвращения до последних своих дней… Была даже девушка, которая не дождалась…»

Скончался от последствий инсульта 8 ноября 2015 года на 91-м году жизни в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище (уч. 9, ряд 2, м. 17)

Семья 
 Отец — Яков Андреевич Эшпай (1890—1963), композитор, музыковед-фольклорист, хормейстер и педагог.
 Мать — Валентина Константиновна Тогаева (1897—1982), учитель русского языка и литературы, сестра чувашского композитора Анатолия Николаевича Тогаева.
 Брат — Валентин, был призван Советским РВК Москвы, пропал без вести в боях на территории Ленинградской области 15.08.1941.

 Супруга — Александра Михайловна Эшпай (род. 1927), пианистка, работала заведующей отделом фортепианной музыки в издательстве «Композитор».
 Сын — Андрей Эшпай (род. 1956), кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер, заслуженный деятель искусств РФ (2005).
 Внучка — Мария Эшпай (род. 1986), пианистка.
 Сын — Валентин Эшпай (1953—2016), киновед, научный сотрудник Института кино.
 Внук — Валентин Эшпай, кинооператор.

Награды и звания 
Почётные звания:
 Заслуженный деятель искусств Марийской АССР (1960)
 Заслуженный деятель искусств Якутской АССР (1964)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1969)
 Заслуженный деятель искусств Мордовской АССР (1973)
 Народный артист РСФСР (1975)
 Народный артист СССР (1981) — за большие заслуги в развитии советского музыкального искусства
 Заслуженный деятель искусств Чувашской АССР (1982)
 Народный артист Марийской АССР (1983)

Премии:
 Государственная премия СССР (1976) — за кантату «Ленин с нами» (на слова В. В. Маяковского) и 2-й концерт для фортепиано с оркестром
 Ленинская премия (1986) — за концерт для гобоя с оркестром (1982), «Песни горных и луговых мари» (1983)
 Премия Правительства Российской Федерации в области культуры (2010) — за создание цикла музыкальных произведений для оркестровых инструментов и симфонического оркестра

Ордена и медали:
 Орден Красной Звезды (1945)
 Орден «Знак Почёта» (1967)
 Орден Трудового Красного Знамени (1971)
 Орден Ленина (1985)
 Орден Отечественной войны II степени (1985)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2000) — за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства.
 Орден Дружбы (2010) — за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность
 Орден «За заслуги перед Чувашской Республикой» (2008)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За взятие Берлина»
 Медаль «За освобождение Варшавы»
 Медаль «За Варшаву 1939—1945»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1965)
 Медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1975)
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1985)
 Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995)
 Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945» (2005)
 Медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945» (2010)
 Медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945» (2015)
 Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968)
 Медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (1978)
 Медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (1988)
 Медаль Жукова
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «В память 850-летия Москвы»

Другие награды, премии и общественное признание:
 Премия города Москвы в области литературы и искусства (номинация «Музыкальное искусство») (2010) — за создание симфонических картин «Сны» и второй редакции Шестой (Литургической) симфонии
 Высшая Российская общественная награда — знак ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество»
 Почётная премия РАО «За вклад в развитие науки, культуры и искусства»
 Член Международного музыкального совета при ЮНЕСКО (с 1977)
 Почётный член Общества им. Ф. Листа (1979, США)
 Академик Российской академии кинематографических искусств
 Почётный профессор Московской консерватории
 Почётный президент землячества Марий Эл в Москве
 Почётный гражданин Йошкар-Олы (1988)
 Почётный гражданин Козьмодемьянска (1983)

Творчество

Академическая музыка

Балеты 
 «Ангара» (по пьесе А. Н. Арбузова «Иркутская история», 1976)
 «Круг» («Помните!», 1979—1980)

Оперетты 
 «Нет меня счастливее» («Внимание, съёмка!» 1968; под названием «Седьмое небо», 1972)
 «Любить воспрещается» (под названием «Свадьба по жребию», 1973)

Для солистов, хора и оркестра 
 Кантата «Ленин с нами» (слова В. В. Маяковского, 1968)

Для оркестра 
 9 симфоний:
 Симфония № 1 ми-бемоль минор (1959)
 Симфония № 2 ля мажор «Хвала свету» (1962)
 Симфония № 3 «Памяти отца» (1964)
 Симфония № 4 («симфония-балет», одночастная, 1981)
 Симфония № 5 «Военная»
 Симфония № 6 «Литургическая», для оркестра, фортепиано и хора (1988)
 Симфония № 7
 Симфония № 8 (2000)
 Симфония № 9 (2001)
 Симфонические танцы на марийские темы (1951)
 Вариации на тему Н. Я. Мясковского (1966)
 Праздничная увертюра «Кремлёвские куранты» (1970)
 «Симон Боливар», симфоническая поэма (1980—1981)
 «Переход Суворова через Альпы», симфоническая картина для большого оркестра (1996)
 «Игры» (Второй концерт) для большого симфонического оркестра (1997—2008)
 «Песни горных и луговых мари» (1983)
 «Этюды» для оркестра (памяти В. В. Листовой) (2005)
 Концерт [№ 1] для оркестра (1967)
 Концерт № 2 для оркестра "Игры" (2002)

Концерты для инструментов с оркестром 
 2 для фортепиано (1954, 1972)
 4 для скрипки (1956, 1-я премия на 6-м Международном фестивале демократической молодёжи и студентов в Москве; 1977, памяти Н. Я. Мясковского; 1992, 1994)
 «Венгерские напевы» для скрипки с оркестром (1953, 1-я премия на 5-м Международном фестивале демократической молодёжи и студентов в Варшаве)
 для альта (1987)
 для гобоя (1982)
 для саксофона-сопрано (1986)
 для флейты (1992)
 для кларнета и струнного оркестра с арфой и литаврами (1994)
 для контрабаса и струнного оркестра (1995)
 для валторны, струнного оркестра и 4 валторн (1995)
 для трубы и тромбона с оркестром (1995)
 для тубы в сопровождении струнного оркестра и медных духовых инструментов (2001)
 для фагота с оркестром (2001)
 для бассетгорна и струнного оркестра (2007)

Пьесы для струнного оркестра 
 Lamento и Toccata (Большой зал консерватории, 3 января 2000; первая премьера 3-го тысячелетия)
 «Контуры» для камерного оркестра с большой группой струнных (2007)

Камерно-инструментальные сочинения 
 для скрипки и фортепиано.: 2 сонаты (1966, для 3-го Международного конкурса им. П. И. Чайковского; 1970), Мелодия и танец (1950)
 для кларнета и фортепиано: 3 марийские мелодии (1947), Сюита (1952), Прелюдия, адажио, фуга (1949)
 для фортепиано: 2 сонатины (1951, 1971), Колыбельная и 6 прелюдий (1947), «Детский альбом» (1970), «Метр и ритм» (1970), «Венгерская тетрадь» (25 венгерских песен для фортепиано, 1976)
 Секстет для кларнета in В, гитары и струнного квартета (а также ритм-гитары, бас-гитары и джазовой ударной установки Boxy-D, 1996)
 Струнный квартет (памяти Д. Д. Шостаковича) Concordia discordans

Для органа 
 Пассакалия (памяти Н. Я. Мясковского, 1951), прелюдия (1975)

Хоры 
 «Из первого послания к коринфянам св. апостола Павла» (1988)

Для скрипки соло 
 Espressivo molto (2002)

Для флейты соло 
 Пьеса для флейты соло (1981)
 Три пьесы (Издательство «Советский композитор», М., 1987)

Романсы и песни 
 Свыше 100 романсов и песен

Наиболее известные песни 
 «Где же тут любовь» (сл. Г. Г. Регистана, 1956)— исп. Нина Дорда
 «Песня о Родине» из кинофильма «Ночной патруль» (сл. Л. Ошанина, 1957) — исп. Марк Бернес
 «С первой встречи с тобой» из кинофильма «Повесть о первой любви» (сл. Г. Г. Регистана, 1957) — исп. Капиталина Лазаренко
 «Ты одна в моей судьбе» («Почему, отчего, и не знаю сам…») из кинофильма «Повесть о первой любви» [музыка та же, что «Ах, Одесса моя»] (сл. В. Котова, 1957) — исп. Владимир Трошин
 «Ах, Одесса моя» [музыка та же, что «Ты одна в моей судьбе»] (сл. В. Котова, 1957) — исп. Леонид Утёсов
 «Москвичи» («Серёжка с Малой Бронной…» (сл. Е. Винокурова, 1958) — исп. Марк Бернес
 «Два берега» из кинофильма «Жажда» (сл. Г. Поженяна, 1959) — исп. Майя Кристалинская
 «Песня о дружбе» («Ребята настоящие…») из кинофильма «Исправленному верить» (сл. В. Карпеко, 1959) — исп. Евгений Кибкало
 «Я сказал тебе не все слова» из кинофильма «Исправленному верить» (сл. В. Карпеко, 1959) — исп. Владимир Трошин
 «А снег идёт» из кинофильма «Карьера Димы Горина» (сл. Е. Евтушенко, 1961) — исп. Майя Кристалинская
 «Песня об иве» (сл. В. Карпеко, 1961) — исп. Майя Кристалинская
 «Улицы ждут пустые» из кинофильма «Первый троллейбус» (сл. Л. Дербенёва, 1964) — исп. Владимир Трошин
 «Я не забуду» (сл. В. Котова, 1965 и Л. Дербенёва, 1966) — исп. Марк Бернес
 «Песня о тишине» из кинофильма «Майор „Вихрь“» (сл. Л. Дербенёва, 1967) — исп. Владимир Трошин

Музыка к спектаклям и кинофильмам

Спектакли 
 «Опасный возраст» С. Д. Нариньяни (1960, Московский театр им. Ленинского комсомола)
 «Танцы на шоссе» З. Е. Гердта и М. Г. Львовского (1962, Ленинградский театр драмы им. А. С. Пушкина)
 «Покой нам только снится» Ю. А. Шевкуненко (1962, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина)
 «Прерванная мелодия» К. М. Коршунова (1964, Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана, Йошкар-Ола)
 «Волшебники живут рядом» А. А. Хазина (1964, Ленинградский театр эстрады)
 «Теория невероятности» Анчарова (1966, Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой)
 «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» по А. Линдгрен (1968, Московский театр сатиры)
 «Неравный брак» В. К. Константинова и Б. М. Рацера (1970, Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой)
 «Обыкновенное чудо» Е. Л. Шварца (1971, Московский театр сатиры).

Фильмография 

  — Ночной патруль
  — Повесть о первой любви — Андрей
  — Страницы былого
  — Четверо
  — Жажда
  — Исправленному верить
  — Время летних отпусков
  — Сильнее урагана (совм. с П. Тодоровским)
  — Водил поезда машинист
  — Карьера Димы Горина
  — Приходите завтра
  — Им покоряется небо
  — Первый троллейбус (совм. с Р. Бойко)
  — Криницы
  — Какое оно, море?
  — Лушка
  — Бабье царство
  — Майор Вихрь
  — Адъютант его превосходительства
  — Директор
  — Кремлёвские куранты
  — И был вечер, и было утро…
  — Малыш и Карлсон, который живёт на крыше (фильм-спектакль)
  — Седьмое небо
  — Тень
  — Сибирячка
  — Дети Ванюшина
  — Назначение
  — Парашюты на деревьях
  — Возврата нет
  — Звезда экрана
  — Семья Ивановых
  — Преступление
  — Рудин
  — Трактир на Пятницкой
  — Емельян Пугачёв
  — Однокашники
  — Пуск
  — Долгий путь в лабиринте
  — Наше призвание
  — Давай поженимся
  — Домой!
  — Предисловие к битве
  — Формула света
  — Когда играли Баха
  — Поздняя любовь
  — Экзамен на бессмертие
  — Расставания
  — Звездочёт
  — Я — вожатый форпоста
  — Иван Великий
  — Шут (автор использованной музыки)
 1989 — Сердце не камень
 1989 — Ты помнишь наши встречи... (фильм-концерт, короткометражный) (совм. с др.)
 1991 — Униженные и оскорблённые (использованы фрагменты концерта № 2 для скрипки с оркестром, совм. с П. Мимраном)
 1994 — Я свободен, я ничей
 1996 — Лиза и Элиза
 1999 — Дорога в рай (автор использованной музыки)
 1999 — Умирать легко
 2001 — Цветущий холм среди пустого поля (автор использованной музыки)
 2005 — В.С. Возлюбленная солдата (документальный)
 2009 — Иван Грозный
 2010 — Элизиум
 2013 — Куприн (фильм № 2 «Впотьмах») (совм. с Д. Пекаревым)
 2015 — Взрослые дочери

В фильме «Повесть о первой любви» (1957) сыграл эпизодическую роль.

Участие в фильмах 
  — Фестиваль джаза (документальный)
  — Марк Бернес (документальный)
  — Портрет в музыке (документальный)
  — Круговорот жизни (документальный)
  — Звёздная болезнь. Марк Бернес (документальный)
  — Андрей Эшпай: воплощение Музыки (из программы «Документальная камера»)
  — Симфония экрана (документальный)

Архивные кадры 
  — Поговорить нам необходимо… (документальный)

Литературные сочинения 
 Вечер камерной музыки, «СМ», 1954, No 12;
 Путевые заметки, там же, 1961, No 3;
 На Ленинградском смотре, там же, 1961, No 6;
 В. В. Софроницкий (совм. с П. Лобановым), в кн.: Воспоминания о Московской консерватории, М., 1966;
 Нотографический справочник, сост. Н. Сладком, М., 1979;
 Беседы. Статьи. Материалы. Очерки, сост. Е. Гульянц, М., 1988.
 «Непрошедшее время. Беседы разных лет» (М., 2000, 2-е изд. М., 2005).

Память 

 В Козьмодемьянске детская школа искусств названа именем Андрея Эшпая.
 В Козьмодемьянске в память о композиторе установлена мемориальная доска по улице Чернышевского, 43.
 С 2013 года в Йошкар-Оле проводится Всероссийский конкурс-фестиваль молодых музыкантов имени Андрея Эшпая.
 Большой концертный зал Марийского республиканского колледжа культуры и искусств имени И. С. Палантая в Йошкар-Оле носит имя Андрея Эшпая.
 В 2019 году в Республике Марий Эл объявлен конкурс на лучший проект памятников известным культурным и общественным деятелям марийского народа, среди которых значится и А. Я. Эшпай. Итоги конкурса будут подведены в 2020 году.
 1 октября 2020 года в рамках мероприятий XI съезда народа мари в Йошкар-Оле у здания факультета академической музыки Марийского республиканского колледжа культуры и искусств имени И. С. Палантая был заложен камень на месте будущего памятника композитору Андрею Эшпаю. 1 сентября 2022 года состоялось торжественное открытие памятника (бюст работы скульптора А. Чебаненко). 
 26 мая 2021 года принято решение о присвоении аэропорту Йошкар-Олы имени Андрея Яковлевича Эшпая.
 С 2021 года в Йошкар-Оле проходит Фестиваль оперного искусства имени Андрея Эшпая.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Эшпаи
Военные переводчики Великой Отечественной войны
 
Умершие от инсульта
Композиторы-песенники
Выпускники школы имени Гнесиных
Выпускники Академического музыкального училища при Московской консерватории
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Балетные композиторы
Члены Союза композиторов СССР
Персоналии:Мариинский Посад
Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Академики Российской академии кинематографических искусств «Ника»
Выпускники Оренбургского высшего зенитного ракетного училища
Композиторы-соцреалисты
Народные артисты Марийской АССР
Заслуженные деятели искусств Марийской АССР
Заслуженные деятели искусств Якутской АССР
Заслуженные деятели искусств Мордовской АССР
Заслуженные деятели искусств Чувашской АССР
Почётные граждане Йошкар-Олы
Почётные граждане Козьмодемьянска
Народные депутаты СССР от творческих союзов
Российское авторское общество
Общественные деятели СССР
Общественные деятели России
Долгожители России